Chantilly pode referir-se a:

 Chantilly - comuna francesa situada no departamento do Oise,  na região da Picardia. O castelo de Chantilly fica aí situado.
 Chantilly - área localizada no condado de Faifax,  Virginia Estados Unidos, e o lugar da Batalha de Chantilly
 Creme chantili ou Creme chantilly - creme para culinária
 Chantilly lace - canção de The Big Bopper, 1957
 Chantilly - grupo de rock formado em Brasília na década de 1990, já extinto.

Desambiguação